

Заболотьє — селище, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Заболотьє — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Заболотьє — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Заболотьє — присілок, Оричівський район, Кіровська область

Див. також 
 Заболоття

ru:Заболотье